Les langues mabanes sont un groupe de langues nilo-sahariennes, parlées dans les régions situées à la frontière du Tchad et du Soudan.

Classification 
Selon Lionel M. Bender, les langues mabanes sont un des groupes d'une branche des langues nilo-sahariennes dans laquelle il inclut les langues fur, le berta, le kunama et les langues soudaniques centrales.

Liste des langues 
Selon Bender, les langues mabanes sont :
le bora-mabang : maba
le masalit
l'aïki : rounga et kibet
le kendeje
le surbakhal
le mimi

Lexique 
Le tableau présente son lexique selon Pierre Nougayrol (1986):

Remarques: S1 =  du singulier ('je')

Notes et références

Sources 
  Bender, Lionel M., Nilo-Saharien, dans Les langues africaines, Bernd Heine et Derek Nurse (éditeurs), pp. 55-120, Paris, Karthala, 2004 
  Edgar, John T., Maba-Group Lexicon, Sprache und Oralität in Afrika, Band 13, Dietrich Reimer Verlag, Berlin, 1991

Voir aussi

Bibliographie 
 Benton, P. A. 1912, Notes on some languages of West Sudan including twenty-four unpublished vocabularies of Barth, Londres.
Caprile, J.-P. 1972, Carte des langues du Tchad, Paris, Institut Géographique National.
 Doornbos, P. et M. L. Bender 1983, « Languages of Wadai-Darfur », in Bender, M. L. (éd.), Nilo-Saharan Studies, East Lansing, Michigan State University / African Studies Center : p. 43-79.
 Edgar, J. 1989, A Masalit Grammar with notes on other languages of Darfur and Wadai, Berlin.
 Edgar, J. 1991, A Maba Group Lexicon, Berlin, Dietrich Reimer.
Gaudefroy-Demombynes, M. 1907, « Documents sur les langues de l’Oubangui-Chari ». Actes du XVIe Congrès des Orientalistes (Alger, 1905), Paris.
 Lukas, J. 1953, « Tonbezeichnete Mabatexte (Waddai) », Afrika und Übersee, 37.2 : p. 51-60.
 Lukas, J. et O. Völckers, « G. Nachtigal’s Aufzeichnungen über die Sprache der Mimi in Wadai », Zeitschrift für Eingeborenen-Sprachen, 29. 2., 1938/39 : p. 145-154.
Nougayrol, P. 1986, « Note sur la langue kibet », Africana marburgensia, XIX. 2 : p. 38-55.
Nougayrol, P. 1989, La langues des Aiki (dits Rounga), Paris, Geuthner.
Trenga, G. 1947, Le Bura-Mabang du Ouadaï : notes pour servir à l’étude de la langue Maba, Paris.

Articles connexes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues nilo-sahariennes

Liens externes